Voïnovitch (en russe : Войнович), est un patronyme porté par les personnalités suivantes : 

Marko Ivanovitch Voïnovitch (1750-1807), amiral russe, l'un des fondateurs de la Flotte de la mer Noire ;
Vladimir Nikolaïevitch Voïnovitch, (1932-), écrivain russe, dissident, membre de l'Académie serbe des Sciences et des Arts.